Kehlberg steht für

 Ansitz zu Kehlberg (Galnstein), Grazer Herrenhaus
 Zeche Kehlberg (Pafaba), ehemaliges Bergwerk in Witten
 Kehlberg (früher auch „Keltberg“), Erhebung in Leinach

Siehe auch:
 Kelberg
 Kellberg
 Gehlberg